Cachantún Cup, nome con cui è conosciuto il torneo di tennis femminile Viña del Mar WTA
 Cachantún Cup, nome con cui è conosciuto il torneo di tennis maschile Santiago Challenger